DEA steht für:

 Data Encryption Algorithm, symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus
 Data-Envelopment-Analysis, Verfahren in der Betriebswirtschaft
 Deterministischer endlicher Automat, Zustandsmaschine der theoretischen Informatik
 DEA (Deutsche Erdöl AG), deutsches Öl- und Gasunternehmen
 Deutsche Evangelische Allianz, Zusammenschluss evangelisch und vor allem evangelikal gesinnter Christen 
 Diethanolamin, chemische Substanz
 Digital Electronic Automation, italienischer Roboter-Hersteller 
 Diplôme d’études approfondies, französischer akademischer Grad
 Direktion für europäische Angelegenheiten, Teil der Schweizer Bundesverwaltung
 Dog Erythrocyte Antigene, siehe Blutgruppen beim Haushund
 Druckerhöhungsanlage zur Erhöhung des Wasserdrucks
 Drug Enforcement Administration, US-amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde
 Dynamische Energie-Analyse, eine Methode für numerische Modellierung im Bereich der Akustik
 Nordrhein-Westfalen (NUTS-1-Regionenkürzel), deutsches Bundesland

Dea steht für:
 D.E.A. – Krieg den Drogen, eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1990
 D.E.A. – Die Drogencops, eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2008
 Dea (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Dea (Ort), eine Verwaltungsstadt in Sierra Leone
 Dea Dia, römische Göttin des Wachstums

Dea oder Déa ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Dea (* 1933), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean-Sébastien Dea (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Marie Déa (1912–1992), französische Schauspielerin

Abkürzung